El topónimo El Cerro hace referencia a varios artículos:

 El Cerro (barrio), barrio cubano de la ciudad de La Habana.
 El Cerro (Salamanca), municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 El Cerro (Rasines), pedanía española del municipio de Rasines, en Cantabria.
 El Cerro (Nuevo México), lugar estadounidense designado por el censo, en el estado de Nuevo México.
El Cerro Mission 
 El Cerro de Andévalo
El Cerro (Sevilla)